Санта Петронила има више значења:

 Санта Петронила (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Петронила (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику